Río Escondido (película) puede referirse a:

 Río Escondido, película de México de 1948.
 Río escondido, película de Argentina de 1999.